Foca - espécie marinha de mamífero
Ou ainda:
Foca (jornalismo) - jargão jornalístico para os iniciantes na profissão
 Ilhotas Foca - pequenas ilha próximas à ilha Elefante, nas ilhas Shetland do Sul
 Classe Foca - classe de submarinos, adquirida pela Marinha Portuguesa
 FOCA (Formula One Constructor´s Association) - organização de construtores de chassi da Fórmula 1
Focas - imperador bizantino

Desambiguação